Niemcy:
 Bad Sobernheim – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Bad Sobernheim – dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach

Osoby:
 Curt Sobernheim – niemiecki bankier
 Georg Sobernheim – niemiecki bakteriolog

de:Sobernheim